

Patronyme 

 Kyle Balda (1971-), réalisateur américain.

Toponymie 

 Balda, un village du Cameroun du département du Diamaré ; 
 Balda, un village du Cameroun du département de la Bénoué et la commune de Baschéo ;
 Balda, un village du Cameroun du département de la Bénoué et la commune de Bibemi ;
 Balda, un village du Cameroun situé dans le département du Mayo-Danay ;
 Balda, une localité du Cameroun située dans le département du Mayo-Tsanaga.